Oberliga 1990/91 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1990/91
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1990/91
 Fußball-Oberliga 1990/91
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1990/91
 Fußball-Oberliga Berlin 1990/91
 Fußball-Oberliga Hessen 1990/91
 Fußball-Oberliga Nord 1990/91
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1990/91
 Fußball-Oberliga Südwest 1990/91
 Fußball-Oberliga Westfalen 1990/91 
 Eishockey-Oberliga 1990/91
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1990/91
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1990/91